8-й конгресс Германского шахматного союза (национальный турнир) проходил с 28 августа по 5 сентября 1893 года в Киле.

Турнирная таблица

Примечания

Литература

Ссылки 
 Партии турнира  на сайте www.pgnmentor.com

Шахматные турниры в Германии
Спортивные соревнования в Шлезвиг-Гольштейне
Спорт в Киле
1893 год в шахматах